El Torneig de Sofia 2020, oficialment conegut com a Sofia Open 2020, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 14 de novembre del 2020 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

El tennista italià Jannik Sinner va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020